

Geografia 
Keddie – località della California (USA)

Persone
Alex Keddie (n. 1981) – calciatore scozzese
Asher Keddie (n. 1974) – attrice australiana
Bob Keddie (n. 1946) – rules footballer australiano
Gail Keddie (n. c.1955) – pattinatore britannico
Henrietta Keddie (1827-1914) – scrittrice scozzese
Jack Keddie (1922-1945) – rules footballer australiano
Jim Keddie (1906-1984) – rules footballer australiano
Nikki R. Keddie (n. 1930) – orientalista statunitense